Plusieurs dames des maisons comtale et ducale de Bourgogne portèrent le prénom Marguerite :
 Clémence-Marguerite de Bourgogne ou de Mâcon, morte en 1163, fille d'Étienne  de Bourgogne (1057-1102), comte de Bourgogne, et nièce du pape Calixte II, épouse de Guigues IV d'Albon.
 Marguerite ou Anne de Bourgogne (morte en 1242), comtesse de Savoie, fille d'Hugues III, duc de Bourgogne, et de Béatrice d'Albon, dauphine de Viennois, comtesse d'Albon.
 Marguerite de Bourgogne, parfois aussi appelée Marguerite de Limoges, morte en 1277, fille de Hugues IV, duc de Bourgogne et de sa première épouse, Yolande de Dreux, épouse de Guillaume III, seigneur de Mont-St-Jean, puis de Guy VI (mort en 1263), vicomte de Limoges. Elle gouverne la vicomté de Limoges de 1263 à 1275 durant la minorité de sa fille Marie, jusqu'au mariage de celle-ci avec Arthur, l'héritier du duché de Bretagne.
 Marguerite de Bourgogne (morte après 1300), dame de Vitteaux, fille de Hugues IV, duc de Bourgogne et de sa seconde épouse, Béatrice de Champagne, épouse de Jean de Chalon (1259-1316), seigneur d'Arlay.
 Marguerite de Bourgogne (1248-1308), comtesse de Tonnerre (1273-1308), fille d'Eudes, fils aîné et héritier du duc Hugues IV de Bourgogne, et de Mathilde II de Bourbon (1234-1262), héritière de Nevers, d'Auxerre et de Tonnerre; épouse en 1268 Charles  d'Anjou (1226-1285), roi de Naples et de Sicile, comte d'Anjou et de Provence.
 Marguerite de Bourgogne (1290-1315), fille de Robert II, duc de Bourgogne et d'Agnès de France, épouse de Louis X le Hutin, roi de France et de Navarre, accusée d'adultère dans l'affaire de la tour de Nesle.
 Marguerite  de Bourgogne, née Marguerite de France (1310-1382), comtesse palatine de Bourgogne et comtesse d'Artois (1361-1382), fille de Philippe V le Long, roi de France et de son épouse Jeanne, comtesse de Bourgogne et d'Artois; épouse de Louis , comte de Flandre et de Nevers, mère de Louis II de Mâle.
 Marguerite de Bourgogne (1374-1441), fille de Philippe II le Hardi, duc de Bourgogne et de Marguerite de Flandre, épouse (1385) de Guillaume IV de Bavière, duc de Bavière-Straubing.
 Marguerite de Bourgogne (1393-1442), duchesse de Guyenne et dauphine de France, puis comtesse de Richemont, fille de Jean sans Peur, duc de Bourgogne  et de Marguerite de Bavière, Épouse (1) du dauphin Louis de France (1397-1415), puis de Arthur de Richemont, connétable de France, puis duc de Bretagne.
 Marguerite d'York (1446-1503), duchesse de Bourgogne par son mariage avec Charles le Téméraire, sœur des rois d'Angleterre Édouard IV et Richard III.
 Marguerite d'Autriche (1480-1530), fille de Marie de Bourgogne (1457-1482) et de l'empereur Maximilien I et petite-fille du duc de Bourgogne Charles le Téméraire, portait ainsi le nom de Marguerite de Bourgogne (ou de Flandre) lorsqu'elle fut fiancée au dauphin Charles, fils de Louis XI de France.

Homonymie dynastique